Hiroshi Kaneda  född 1953, är en japansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som H. Kaneda och som upptäckare av 705 asteroider. Alla upptäckterna gjordes tillsammans med landsmannen Seiji Ueda.

Asteroiden 4677 Hiroshi är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 Astronomiska upptäckter av H Kaneda

Referenser 
 

Japanska astronomer under 1900-talet
Födda 1953
Män
WP:Projekt Japan
Levande personer